Ridgeway peut faire référence à :

Toponyme 

 Ridgeway Hill, une colline près de Weymouth, Dorset, Angleterre
 Ridgeway, une ville d'Alaska (CDP) ;
  (Caroline du Sud) ;
 Ridgeway, une ville, du comté de Winneshiek en Iowa ;
 Ridgeway, une ville du comté de Harrison, dans le Missouri ;
 Ridgeway, ville dans l’État de New York ;
 Ridgeway, ville située en Ohio ;
 Ridgeway, une ville située dans le comté de Henry dans l'État de Virginie.

Patronyme 
 Fritzi Ridgeway (1898-1961), actrice américaine ;
 Joseph West Ridgeway (1844-1930), officier et gouverneur colonial britannique ;
 William Ridgeway (1853-1926), érudit classique britannique.

Autres 
 La bataille de Ridgeway, livrée le , dans la péninsule du Niagara en Ontario.
 Mine de Cadia-Ridgeway, une mine à ciel ouvert et souterraine de cuivre et d'or située près d'Orange en Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme